Lavinia eller Lavínia kan syfta på

 Lavinia (roman) – en roman av Ursula K. Le Guin
 Lavinia (släkte) – ett släkte fiskar
 Lavinia (mytologi) – en figur i grekisk och romersk mytologi

Personer med förnamnet 
 Lavinia Fontana (1552–1614), italiensk konstnär
 Lavinia Warren (1842–1919), amerikansk kvinna med dvärgväxt som var kändis under sent 1800-tal
 Lavinia Agache (född 1968), rumänsk gymnast

Geografi

Australien 

 Lavinia Beach – strand

Brasilien 

 Lavínia (kommun), São Paulo, 
 Lavínia (ort), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar